Dolenja vas (gmina Cerknica)
 Dolenja vas (gmina Divača)
 Dolenja vas (gmina Novo Mesto)
 Dolenja vas (gmina Prebold)
 Dolenja vas (gmina Ribnica)
 Dolenja vas (gmina Zagorje ob Savi)
 Dolenja vas (gmina Železniki)